Navarrete ist der Familienname folgender Personen:

 Anselmo Álvarez Navarrete (* 1932), spanischer Benediktiner, Abt und Hochschullehrer
 Domingo Fernández Navarrete (~1610–1689), spanischer Missionar, Erzbischof von Santo Domingo
 Emanuel Navarrete (* 1995), mexikanischer Boxer
 Federico Navarrete (* 1964), mexikanischer Historiker
 Hernando Navarrete (* 1916; † unbekannt), kolumbianischer Leichtathlet 
 Javier Navarrete (* 1956), spanischer Komponist
 Jorge Eduardo Navarrete López (* 1940), mexikanischer Diplomat
 Jorge Campos Navarrete (* 1966), mexikanischer Fußballspieler, siehe Jorge Campos
 József Navarrete (* 1965), ungarischer Fechter
 Juan Hernandez Navarrete (* 1987), mexikanischer Boxer
 Juan Fernández de Navarrete (~1526–1579), spanischer Maler
 Martín Fernández de Navarrete (1765–1844), spanischer Seefahrer und Autor
 Rodolfo Navarrete Tejero (* 1938), mexikanischer Diplomat
 Rolando Navarrete (* 1957), philippinischer Boxer
 Segundo Navarrete (* 1985), ecuadorianischer Radrennfahrer
 Urbano Navarrete (1920–2010), spanischer Theologe
 Ximena Navarrete (* 1988), mexikanisches Model und Schönheitskönigin

Navarrete ist der Name folgender Orte:

 Navarrete (Rioja), Provinz La Rioja, Spanien
 Navarrete (Álava), Provinz Álava, Baskenland, Spanien
 Navarrete del Río, Provinz Teruel, Aragonien, Spanien
 Navarrete, anderer Name von Bisonó, Ort in der Provinz Santiago, Dominikanische Republik